Omega bezeichnet:
 Omega (Majuskel , Minuskel ), den 24. und letzten Buchstaben des griechischen Alphabets
 Omega-Tier, in der Hierarchie an letzter Stelle stehendes Tier, siehe Alphatier
 Omega-Ragwurz, Pflanze aus der Familie der Orchideen
Astronomie:
 Omega Capricorni (ω Cap), Stern im Sternbild Steinbock
 Omega Carinae, Stern im Sternbild Carina
 Omega Centauri, Kugelsternhaufen im Sternbild Zentaur
 Omega Herculis, Stern im Sternbild Herkules
 Omeganebel, Emissionsnebel im Sternbild Schütze
 Omega-Scorpiiden, alljährlich beobachtbarer Meteorstrom
 Omega Sagittarii, Stern im Sternbild Schütze

Chemie:

 ω-Oxidation, eine Spezialvariante des Fettsäureabbaus

 OMEGA-Prozess, chemisch-technischer Prozess zur Herstellung von Monoethylenglykol
 Omega-n-Fettsäuren, ungesättigte Fettsäuren
 Omega-3-Fettsäuren, Bezeichnung aus der alten chemischen Nomenklatur der Fettsäuren
 Omega-3-Säurenethylester 90, flüssiges, teilsynthetisches Stoffgemisch, das als Arzneistoff eingesetzt wird

Geographie:
 Omega-Gletscher, Gletscher im Königin-Maud-Land, Antarktis
 Omegainsel, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Omega-nisi Iwa, Felsformation an der Kronprinz-Olav-Küste, Antarktis
 Omega-Nunatak, Berg im Coatsland, Antarktis
 Omega Peak, Berg im Viktorialand, Antarktis
 Kap Omega, Kap an der Kronprinz-Olav-Küste, Königin-Maud-Land, Antarktis

 Orte in den Vereinigten Staaten:
 Omega (Alabama)
 Omega (Arkansas)
 Omega (Colorado)
 Omega (Georgia)
 Omega (Idaho)
 Omega (Illinois)
 Omega (Indiana)
 Omega (Kalifornien)
 Omega (Kentucky)
 Omega (Louisiana)
 Omega (Mississippi)
 Omega (New Mexico)
 Omega (Ohio)
 Omega (Oklahoma)
 Omega (Virginia)
 Orte außerhalb der Vereinigten Staaten:
 Omega (Namibia)
Personen:
 Kenny Omega (* 1983), japanischer Wrestler kanadischer Abstammung
Kultur:
 Omega (Band), ungarische Rockgruppe
 Omega Lithium, ehemalige kroatische Alternative-Metal-Band
 Omega Massif, ehemalige deutsche Post-Metal-Band
 Omega (Roman), einen Roman von Patrick Lynch aus dem Jahr 1995
 The Omega Point Trilogy (1983), dt. Die Omega-Punkt-Trilogie (1995), einen Roman von George Zebrowski
 Omega Doom, US-amerikanischer Science-Fiction-Film
 Der Omega-Mann, eine US-amerikanische Literaturverfilmung
 Omega (Computerspiel), Spiel des Entwicklers Origin Systems

Mathematik:

 ω-Automat (Omega-Automat), ein mathematisches Modell
 In der Informatik ist Ω(f) eine Klasse von Funktionen; siehe Landau-Symbole
 Ω, Beispiel einer nicht berechenbaren Zahl; siehe Chaitinsche Konstante
 Omega-Konstante

Physik:

 Ω Einheitenzeichen für Ohm (elektrischer Widerstand)
  Formelzeichen für die Winkelgeschwindigkeit
 ω bezeichnet auch die Kreisfrequenz
 Ω-Baryon (Omega-Baryon), Elementarteilchen (Hadron)
 ω-Meson (Omega-Meson), Elementarteilchen (Vektormeson)

Technik:
 Omega (Staubsauger), DDR-Staubsauger-Modell
 Omega (Schiff), Frachtsegler
 Omega-Navigationsverfahren
 Opel Omega, ehemaliger Autotyp
 Oldsmobile Omega, ehemaliger Autotyp
 Omega, einen Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers W. J. Green

Wirtschaft:

 Omega (Rakete), ein Trägerraketenprojekt von Northrop Grumman

 Omega (Wirtschaft), eine Kenngröße von Optionsscheinen

 Omega SA, Schweizer Uhrenhersteller im Besitz der Swatch Group

 Omega Verlag, vormaliger Name von Der blaue reiter Verlag für Philosophie
 Omega (französische Automarke), ehemalige französische Automarke (1900)
 Omega Fahrrad- und Motoren, ehemaliger österreichisch-ungarischer Fahrräder-, Motorräder- und Automobilhersteller (1911–1933)
 Omega Kleinautobau, ehemaliger deutscher Automobilhersteller (1921–1925)
 Oméga, ehemalige französische Autohersteller (1922–1930)
 Omega (US-amerikanische Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke (1967–1969)

Siehe auch:

 Omegalage
 Omegapunkt